Григорий Фёдорович Мещерский — князь, сын боярский и голова, воевода, наместник в царствование Ивана Грозного, старший сын князя Фёдора Борисовича Мещерского. Братья — князья Никита и Фёдор Мещерские.

Служба 
В 1549 году князь Григорий Фёдорович Мещерский служил 2-м головой в Нижнем Новгороде. В 1550 году отправлен 3-м головой в Муром. В июле того же года направлен оттуда «по крымским вестем» под Коломну. В 1550 году в чине есаула в царском полку участвовал в походе русской армии на Казанское ханство. В октябре 1550 года получил поместье в Можайском уезде. В 1551 году князь Г. Ф. Мещерский назначен 1-м воеводой в Карачев.

В 1552 году князь Григорий Фёдорович Мещерский, будучи 2-м головой государева выборного полка, участвовал в третьем походе царя Ивана Грозного на Казанское ханство. Участвовал в осаде Казани и отличился во время её штурма. После взятия города ходил к Нижнему Новгороде со сторожевым полком 2-м воеводой. В 1556 году — 5-й воевода в Свияжске. В 1558 году — 2-й воевода полка правой руки в походе русской армии на Ливонию.

В 1559 году князь Г. Ф. Мещерский в походе против крымского хана Девлет-Гирея из Бронниц на рубеж реки Шивороны был 3-м воеводой полка левой руки. В июне того же года послан в связи с угрозой набега крымских татар в Калугу с передовым полком 2-м воеводой; в августе — воевода в Путивле.

В 1560 году ходил из Юрьева против ливонских немцев с полком левой руки; в августе направлен к Пярну и Апслу. В 1561 году князь Г. Ф. Мещерский ходил из Пскова к Юрьеву 2-м воеводой с полком правой руки. В 1562 году — 2-й воевода в Новгороде-Северском.

В 1562 году действовал неудачно во время северского похода Филона Кмиты, потерпев поражение под Черниговом.

В 1564 году — наместник в Путивле. В 1567 году — 1-й воевода в Туле. В 1568 году — 2-й воевода передового полка на р. Оке. В 1572 году князь Григорий Фёдорович Мещерский ходил из Новгорода Великого к Орешку против шведов 2-м воеводой передового полка.

В 1572—1574 годах — воевода в Чебоксарах. В 1575-1576 годах — наместник в Путивле.

Скончался, не оставив после себя потомства

Примечания

Литература 
 Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия : в 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2005. — ISBN 5-224-02249-5, 5-224-02250-9

Ссылки 

Григорий Фёдорович
Воеводы Серпухова
Полковые воеводы
Окольничие
Участники Ливонской войны
Воеводы Путивля
Воеводы Карачева
Воеводы Новгорода-Северского
Воеводы Тулы
Воеводы Чебоксар
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании